Токоа () — город и муниципалитет в северной части Гондураса, на территории департамента Колон.

Географическое положение 
Город расположен на правом берегу реки Агуан, в 61 км к юго-западу от Трухильо, 30 км к северо-востоку от города Сава, 70 км от Оланчито и 100 км от Ла-Сейба. Абсолютная высота — 53 метра над уровнем моря.

Климат города — жаркий тропический, со средней годовой температурой 29 °C. Сезон дождей продолжается с июня по январь.

История и правительство 
Toкoa был основан в 1871 году, организован муниципалитет в 1892.

Хуан Дж Евангелиста был первым мэром.

В настоящее время 2014—2018 муниципальный совет возглавляет Адан Фунез.

Культура

Спорт 
Футбольный клуб.

Население 
По данным на 2013 год численность населения составляет 50 413 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Услуги 
Есть несколько предприятий, банки, компании, местные и международные организации (Всемирная продовольственная программа), инженерно-христианская некоммерческая организация, предлагающая помощь нуждающимся людям в районах: такие, как чистая вода, санитария, здравоохранение и гигиена, и т. д., который имеет свой региональный офис в Латинской Америке Tocoa и его штаб-квартира Всемирного в Чарльстоне, Южная Каролина.

Примечания 

Города Гондураса